Antonella Mularoni (1961-), une femme d'État saint-marinaise ;
 Marcello Mularoni (1998-), un footballeur international saint-marinais ;
 Mariella Mularoni (1962-), une enseignante et une femme politique saint-marinaise.